Güstow ist der Name folgender Orte:
 Güstow (Gadebusch), Ortsteil der Stadt Gadebusch im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Güstow (Prenzlau), Ortsteil der Stadt Prenzlau im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Güstow, ehemals im Kreis Randow, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Ustowo